Oberrieden kan syfta på följande platser:

Geografi

Schweiz 

 Oberrieden, Zürich, ort och kommun,

Tyskland 

 Oberrieden, Bayern, ort och kommun,